

Введение 
В последние два века своей истории Византийская империя стала маленьким и политически слабым христианским государством. Но Византия по-прежнему оставалась великой державой в духовной и культурной сферах. Первыми византийскими учёными в Западной Европе стали выходцы из грекоязычной Южной Италии, после того как Византийская империя потеряла контроль над своими италийскими провинциями (Южная Италия). Упадок Византийской империи (1203—1453), продолжающееся турецкое нашествие и наконец Падение Константинополя (1453) стали причиной огромной волны эмиграции на Запад, включая учёных, продолжавшейся до XVI века. Греческие историки по-разному относятся к «тем, что ушли». Папаригопулос с излишней суровостью обвиняет их в том, что они в эпоху испытаний оставили свой народ в рабстве и во тьме. Фотиадис пишет, что сотни греческих учёных, оставивших в течение XV века последние осколки Византии и подконтрольные Венеции греческие земли, «перестали быть частью греческого просвещения и своими знаниями способствовали быстрой плодоносности итальянского Возрождения». Употребляя сегодняшний термин «утечка мозгов», современный греческий историк А. Е. Вакалопулос пишет, что «эти учёные пересадили на Запад семена эллино-византийской культуры, которым грозила гибель». Эта эмиграция византийских учёных рассматривается многими исследователями как ключ к возрождению греческих и римских исследований, что характеризовало Ренессансный гуманизм. Среди эмигрантов были гуманисты, поэты, писатели, издатели, преподаватели, музыканты, астрономы, архитекторы, учёные естественных наук, художники, книжники, философы, политики и богословы.

Греческое Палеологовское возрождение, прерванное турками, уже обратило свои взоры к древности. Многие византийские учёные той эпохи именовали себя уже не ромеями, а вновь эллинами. У них учились западные учёные, которые «после катастрофы 1453 года» продолжили сами преклонение палеологовых греков перед античным миром. Посредством своего «обновлённого эллинизма», в годы Палеологовского Возрождения, Византия ещё раз оказала огромное влияние на Запад.
Византийские учёные принесли в Западную Европу намного более масштабное и лучше сохранённое знание своей (греческой) цивилизации.
Их основной ролью в ренессансном гуманизме было преподавание современного (средневекового) и ещё в большей степени — древнего греческого языка своим западным коллегам в университетах или в частном порядке, вместе с распространением древних текстов.
Их предшественниками были южные итальянцы Варлаам Калабрийский и Леонтиос Пилатос, чьё влияние на первых ренессансных гуманистов является неоспоримым.

Папа Григорий XIII основал в Риме Греческую Папскую Коллегию (Collegio Pontifico Greco) для приёма молодых греческих беженцев в Италии, а также других эмигрантов, следовавших греческому обряду. Эти молодые люди должны были изучить священные науки, чтобы позже распространить их среди своих соотечественников и облегчить воссоединение разделившихся церквей. Строительство Коллегии и Церкви Святого Афанасия, соединённых мостом через Дорогу греков (Via dei Greci), начались одновременно. В том же году (1577) прибыли первые студенты, которые до завершения строительства Коллегии были размещены в разных зданиях.

Кроме южных итальянцев, которые населяли бывшие византийские территории полуострова и которые ещё оставались грекоязычными и связанными с византийской культурой, к 1500 году греческая община Венеции насчитывала 5 000 человек. Венеция, которая первой подточила основания и мощь Константинополя, стала в конечном итоге, благодаря свободному выбору греческих эмигрантов, самой богатой наследницей Византии. Библиотека Виссарионa была перевезена сюда ещё до его смерти, в 1472 году, и для многих греков этот богатый византийскими элементами город стал самым сносным местом ссылки. Венецианцы к тому же правили Критом и Далмацией, где также осели тысячи греческих беженцев из Константинополя, Фессалоник и других византийских центров. Крит в особенности стал известен своей школой иконописи (Критская школа), которая после 1453 года стала наиболее важной в греческом мире.

Вклад греческих учёных в итальянский Ренессанс 

Идеи из древнего Рима уже были популярны среди учёных XIV века, и их важность для Возрождения не оспаривается. Но современный немецкий исследователь Вальтер Бершин повторяет тезис Траубе, что «в литературе не было никакой прямой линии, соединяющей Возрождение и Античный мир (и обходящей Средневековье)», и что «ни один римский автор не был обнаружен впервые»
При этом Бершин повторяет известную фразу Брукера (D.J.R. Brucker), что «за латинским языком постоянно присутствует шёпот греческого».
Западные учёные постоянно сталкивались в латинских текстах с цитатами, выдержками и ссылками на греческом. Когда первые западные гуманисты «выразили свой живой интерес и ностальгию к греческим источникам, настал час, когда греческая грамматика могла получить широкий отклик, и Мануил Хрисолор, преподававший греческий в университете Флоренции с 1397 года, написал в качестве учебного пособия свои „Вопросы греческого языка“».
Хрисолор, прибывший на Запад с просьбой о помощи, как посланник императора Мануила II, в эпоху, когда Запад «интересовался более духом греков, нежели сохранением их государственности», ознаменовал начало новой университетской греческой традиции, начало «открытия» греческих авторов и их массовых переводов.
Ещё большее признание у гуманистов в дальнейшем получил Феодор Газа своим «Грамматическим вступлением»
Тексты и идеи, принесённые из Византии, оказали влияние на западный гуманизм, философию и науки.
Вставшая рядом с идеями Аристотеля философия Платона повлияла на Возрождение, вызвав дебаты о месте человека в Вселенной, о бессмертии души, о способности человека усовершенствовать себя посредством добродетели.
Расцвет философских работ в XV веке возродил влияние древнегреческой философии и науки на Возрождение. Отзвук этих изменений прошёл через века, последовавшие после Возрождения, не только в работах гуманистов, но и также в образовании и в духовных ценностях Европы и западного общества до сегодняшних дней.

Динос Яннакопулос в своей работе о вкладе византийских учёных в Возрождение суммирует их вклад в трёх больших сдвигах эпохи Возрождения:
 В Флоренции начала XIV века акцент переместился с риторики на метафизическую философию, благодаря появлению и истолкованию текстов Платона.
 В городах Венеция-Падуя уменьшилось господство аверроизма в интерпретации Аристотеля в науке и философии, поскольку его дополнили византийские традиции, использовавшие древних и византийских комментаторов Аристотеля.
 В начале и середине XV века в Риме не преобладала какая-либо философская школа, вместо этого издавались более достоверные версии греческих текстов, затрагивавших все области гуманизма и науки, а также  осваивалось наследие греческих отцов церкви.
Едва ли меньшим было прямое или косвенное влияние византийцев на экзегетику Нового Завета; так, Лоренцо Валла, вдохновлённый Виссарионом, исправлял латинскую Вульгату в свете греческих текстов.

Некоторые из известных греческих учёных 
 Мануил Хрисолор — Флоренция, Павия, Рим, Венеция, Милан
 Плифон — учитель Виссариона Никейского
 Виссарион Никейский
 Георгий Трапезундский — Венеция, Флоренция, Рим
 Феодор Газа — первый декан университетов Феррары, Неаполя и Рима
 Иоанн Аргиропул — Университеты Флоренции и Рима
 Лаоник Халкокондил
 Димитрий Халкокондил — Милан
 Константин Ласкарис — Мессинский университет
 Димитрий Кидонис
 Максим Грек — учился в Италии до переезда в Россию
 Коттуниос, Иоаннис — Падуя
 Варлаам Калабрийский — у него учился греческому также Франческо Петрарка
 Маруллос, Михаил — Анкона и Флоренция
 Аллаций, Лев — Рим, библиотекарь библиотеки Ватикана
 Пилатос, Леонтиос — у него учился греческому также Джованни Боккаччо
 Максим Плануд — Рим и Венеция
 Атуманос, Симон — епископ Джераче
 Исидор (митрополит Киевский)
 Георгий Эрмоним — Парижский университет, его учениками были Эразм Роттердамский, Рейхлин, Иоганн, Бюде, Гийом и Якоб Фабер
 Андроник Каллист — Рим
 Каллиерги, Захария — Рим
 Мавролико, Франческо — математик и астроном из Сицилии.
 Филарас, Леонардос — учёный, писатель, медик и дипломат, советник при французском дворе
 Мусалус, Андреас — Венеция, математик, архитектор, философ
 Калафатис, Георгиос — Венеция и Падуя, теоретическая и практическая медицина
 Кигалас, Иоаннис — Венеция и Падуя, философия, медицина, право
 Каллиакис, Николаос — Рим, Венеция, Падуя, философия, беллетристика
 Мусурос, Маркос — Падуя, Венеция, Рим, издатель и филолог

Некоторые из известных художников 

 Эль Греко — художник с Крита, Италия, Испания
 Базаити, Марко — художник
 Василакис, Антониос — художник с острова Милос, работал в Венеции с Паоло Веронезе
 Михаил Дамаскин — Венеция, художник с Крита
 Тзанес, Эммануил — Венеция, художник из Крита

См. также 
 Наука эпохи Возрождения
 Грецизация имён

Примечания

Источники 
 Deno J. Geanakoplos, Byzantine East and Latin West: Two worlds of Christendom in Middle Ages and renaissance. The Academy Library Harper & Row Publishers, New York, 1966.
 Deno J. Geanakoplos, (1958) A Byzantine looks at the renaissance, Greek, Roman and Byzantine Studies 1 (2);pp:157-62.
 Jonathan Harris, Greek Émigrés in the West, 1400—1520, Camberley: Porphyrogenitus, 1995.
 Louise Ropes Loomis (1908) The Greek Renaissance in Italy The American Historical Review, 13(2);pp:246-258.
 John Monfasani Byzantine Scholars in Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and Other Émigrés: Selected Essays, Aldershot, Hampshire: Variorum, 1995.
 Steven Runciman, The fall of Constantinople, 1453. Cambridge University press, Cambridge 1965.
 Fotis Vassileiou & Barbara Saribalidou, Short Biographical Lexicon of Byzantine Academics Immigrants to Western Europe, 2007.
 Dimitri Tselos (1956) A Greco-Italian School of Illuminators and Fresco Painters: Its Relation to the Principal Reims
 Nigel G. Wilson. From Byzantium to Italy: Greek Studies in the Italian Renaissance.'' Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992.

Ссылки 
 Greece: Books and Writers.
 Michael D. Reeve, "On the role of Greek in Renaissance scholarship.'
 Jonathan Harris, 'Byzantines in Renaissance Italy'. 
 Bilingual (Greek original / English) excerpts from Gennadios Scholarios' Epistle to Orators.
  Paul Botley, Renaissance Scholarship and the Athenian Calendar.
 Richard C. Jebb 'Christian Renaissance'.
 Karl Krumbacher: 'The History of Byzantine Literature: from Justinian to the end of the Eastern Roman Empire (527—1453)'. 
 San Giorgio dei Greci and the Greek community of Venice
 Istituto Ellenico di Studi Byzantini and Postbyzantini di Venezia

Учёные Византии
Возрождение по странам